

Geografia
 Argentré-du-Plessis – comune francese nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine, regione della Bretagna
 Cantone di Argentré-du-Plessis – ex divisione amministrativa dell'Arrondissement di Rennes
 Colombiers-du-Plessis – comune francese nel dipartimento della Mayenne, regione dei Paesi della Loira
 Fougerolles-du-Plessis – comune francese nel dipartimento della Mayenne, regione dei Paesi della Loira

Persone
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu, duca di Richelieu (1582-1653) – cardinale francese, fratello del più celebre "cardinale Richelieu"
 Amy du Plessis (1999) – rugbista a 15 neozelandese d'origine sudafricana
 Antoine de Vignerot du Plessis (1736-1791) – nobiluomo e generale francese
 Armand Emmanuel de Vignerot du Plessis de Richelieu, duca di Richelieu (1766-1822) – politico e diplomatico francese
 Armand-Jean du Plessis de Richelieu, noto soprattutto come cardinale Richelieu (1585-1642) – cardinale, politico e vescovo cattolico francese
 Armand Jean de Vignerot du Plessis, II duca di Richelieu (1629-1715) – ammiraglio francese
 Bismarck du Plessis (1984) – rugbista a 15 sudafricano
 Christian du Plessis (1944) – baritono sudafricano
 Corné du Plessis (1978) – velocista sudafricano
 Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis, conte d'Argenois e duca d'Aiguillon (1720-1788) – politico francese
 Jannie du Plessis propr. Jan Nathaniel du Plessis (1982) – rugbista a 15 e medico sudafricano
 Jean du Plessis de Grenédan (1892-1923) – dirigibilista francese
 Juanita du Plessis, all'anagrafe Naude (1972) – cantautrice namibiana naturalizzata sudafricana
 Julia du Plessis (1996) – altista sudafricana
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu (1696-1788) – nobile, militare, diplomatico e statista francese
 Suzanne du Plessis-Bellière (1605-1705) – salottiera francese